Blackout může být:

 blackout – původem anglický název pro rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny
 Blackout v Severní Americe (2003)

 v přeneseném smyslu: kolokviální výraz pro machinace při volbách (v USA), jejichž účelem je vyřadit afroamerické voliče
 media blackout – záměrné vynechávání určité události nebo osoby v médiích (i za cenu porušení novinářské etiky)

ve filmu, hudbě, literatuře
 Blackout (album, Scorpions) – album skupiny Scorpions z roku 1982
 Blackout (album, Dropkick Murphys) – album skupiny Dropkick Murphys z roku 2003
 Blackout (album, Britney Spears) – album zpěvačky Britney Spears z roku 2007
 Blackout: Zítra bude pozdě – kniha Marca Elsberga z roku 2012
 American Blackout – dokument
 z roku 2013 z produkce National Geographic na téma výpadek elektřiny
 z roku 2006 o volebních machinacích u volbách prezidenta USA z roku 2004
 The Blackout – velšská post-hardcoreová hudební skupina

Externí odkazy